Pastime with Good Company, auch bekannt als The King’s Ballad (The Kynges Balade), ist ein von König Heinrich VIII. im frühen 16. Jahrhundert kurz nach seiner Krönung geschriebener englischer Folksong. Die Komposition gilt als sein bekanntestes Werk. Es wird vermutet, dass es Katharina von Aragon gewidmet wurde.

Text 

Anmerkung zur zweiten Zeile der ersten Strophe: die drei Stimmen des Original-Satzes weisen hier Textabweichungen auf.

Anmerkung zur dritten Zeile der dritten Strophe: ein hier verwendetes Symbol weicht so weit von den zuvor verwendeten Symbolen ab, dass auch vermutet werden kann, dass hier nicht "&", sondern "or" gemeint ist, was inhaltlich hier sehr stimmig wäre. Die deutsche Übersetzung versucht das zu berücksichtigen.

Einzelnachweise 

Heinrich VIII. (England)
Folksong
Lied (16. Jahrhundert)